Пилюгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пилюгино — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Пилюгино — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Пилюгино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Пилюгино — село в Цильнинском районе Ульяновской области.